

Argélia 
Alcalá (distrito) — da província de El Tarf
Alcalá (Líbia) — localidade do distrito de Jabal Algarbi
Alcala de Beni Raxide — coumna da  província de Relizane

Espanha

Municípios

Andaluzia 
Alcalá de los Gazules — da província de Cádis
Alcalá de Guadaíra — da província de Sevilha
Alcalá la Real — da província de Xaém
Alcalá del Río —na província de Sevilha
Alcalá del Valle —na província de Cádis

Aragão 
Alcalá del Obispo — da província de Huesca
Alcalá de Ebro — da província de Saragoça
Alcalá de Gurrea — da província de Huesca
Alcalá de Moncayo —na província de Saragoça
Alcalá de la Selva — da província de Teruel

Castela-Mancha 
Alcalá del Júcar — da província de Albacete
Alcalá de la Vega — da província de Cuenca

Comunidade de Madrid 
Alcalá de Henares
Valverde de Alcalá

Comunidade Valenciana 
Alcalà de Xivert — da província de Castellón
la Vall d'Alcalà — da província de Alicante

Locais de Madrid 
Calle de Alcalá — rua
Porta de Alcalá — arco triunfal

Municípios das Filipinas 
Alcala (Cagaiã)
Alcala (Pangasinan)

Desambiguações de topônimos